Алто Успанапа има више значења:

 Алто Успанапа (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Алто Успанапа, Ел Амате (Лас Чоапас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику